Моріяма Йосіро (яп. 佳郎 森山, нар. 9 листопада 1967, Кумамото, Японія) — японський футболіст.
 Морі Йосіро (яп. 森 喜朗) — японський політик.